Cambridge kan syfta på:

 Cambridge ~ huvudorten i grevskapet Cambridgeshire, England
 Universitetet i Cambridge – ett engelskt universitet i staden Cambridge i grevskapet Cambridgeshire
Cambridge University Press – ett universitetsanknutet engelskt bokförlag
 Cambridge Analytica – ett brittiskt analysföretag med fokus på den politiska sfären
 Cambridge Four – en spiongrupp som bestod av "minst" fyra universitetsstudenter från Universitetet i Cambridge, England
 2531 Cambridge –  en asteroid i huvudbältet

Personer
 Hertig av Cambridge – en av sex brittiska titlar för kungafamiljen
 Asuka Cambridge (1993–), en japansk friidrottare

Geografi

Australien 

 Cambridge, Tasmanien
 Town of Cambridge, ort i den västra delen av Perths förorter

Jamaica 

 Cambridge (ort i Jamaica)

Kanada 

 Cambridge, Ontario

Nya Zeeland 

 Cambridge, Nya Zeeland

Storbritannien 

 Cambridge, huvudorten i grevskapet Cambridgeshire, England
 Cambridge District, distrikt i Storbritannien
 Camberley, Surrey, England, kallad Cambridge Town tills 1877
 Cambridge Heath, ett distrikt i Tower Hamlets i östra London

USA 

Cambridge, Idaho
Cambridge, Illinois
Cambridge, Kansas
Cambridge, Kentucky
Cambridge, Maryland
Cambridge, Massachusetts
Cambridge, Minnesota
Cambridge, New Hampshire
Cambridge, Ohio
Cambridge, Vermont
Cambridge, Wisconsin